A 667-es jelzésű regionális autóbusz Szigethalom, autóbusz-állomás és Áporka, autóbusz-forduló között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Szigethalom, autóbusz-állomásvégállomás||23
|align=left|
|-
|1||Autógyár, III. számú kapu||22
|align=left|
|-
|2||Szigethalom, Bucka Gyöngye||21
|align=left|
|-
|3||Szigethalom, Újtelep||20
|align=left|
|-
|4||Szigethalom, Taksony-híd||19
|align=left|
|-
|5||Sporttelep||18
|align=left|
|-
|6||Autógyári elágazás||17
|align=left|
|-
|7||Naprózsa lakópark||16
|align=left|
|-
|8||Dunavarsány, bejárati út||15
|align=left|
|-
|9||30-as km kő||14
|align=left|
|-
|10||Majosházai elágazás||13
|align=left|
|-
|11||Majosháza, temető||12
|align=left|
|-
|12||Majosháza, művelődési ház||11
|align=left|
|-
|13||Majosháza, Széchenyi sétány||10
|align=left|
|-
|14||Majosháza, rév-állomás||9
|align=left|
|-
|15||Majosháza, Széchenyi sétány||8
|align=left|
|-
|16||Majosháza, művelődési ház||7
|align=left|
|-
|17||Majosháza, temető||6
|align=left|
|-
|18||Majosházai elágazás||5
|align=left|
|-
|19||Áporkai elágazás||4
|align=left|
|-
|20||Áporka, szikvízüzem||3
|align=left|
|-
|21||Áporka, községháza||2
|align=left|
|-
|22||Áporka, Petőfi Sándor utca||1
|align=left|
|-
|23||Áporka, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szigethalom autóbuszvonalai
Dunavarsány autóbuszvonalai
Majosháza autóbuszvonalai
Áporka autóbuszvonalai